Краско Андрій Іванович — радянський та російський театральний й кіноактор.
 Іван Краско — словацький письменник, поет, перекладач, представник модернізму.
 Краско Іван Іванович — радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Росії.
 Краско Оксана Дмитрівна (*1995) — українська більярдистка.